Niemcy:
 Manndorf – dzielnica Herrieden

Zobacz też:
 Mandorf
 Manndorff
 Mannsdorf